Bramka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Bramka, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Bramka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Bramka, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie